Mendelevi element químic sintètic 
 MD, en l'àmbit anglosaxó, sigles per indicar metge (Medical Doctor)
 .md, domini d'Internet
 Minidisc

Abreviacions